Keramat Jaya (Pulau Burung), een plaats in Indonesië
Keramat Jaya (Bandar), een plaats in Indonesië
Keramat Jaya (Sungai Keruh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing